Франтишек Даниель (, ; , Колин, Чехословакия — , Палм-Спрингс, США) — чешско-американский режиссёр, продюсер, сценарист и педагог. Известен разработкой парадигмы последовательности в сценарном искусстве.

Биография 
Один из первых иностранцев, окончивших ВГИК в Москве. До эмиграции сотрудничал со многими режиссёрами в создании 40 чехословацких фильмов, среди них — награждённый «Оскаром» «Магазин на площади» (Obchod na korze). Также пользовалась популярностью его комедия «Где чёрту не под силу» (Kam čert nemůže). Преподавал на факультете кино FAMU в Праге.

После «пражской весны» в 1969 г. эмигрировал в США, где продолжил преподавать и популяризировать авторский кинематограф. Стоял у истоков и возглавлял Американский институт киноискусства. Преподавал также в Колумбийском университете. В 1981 году вместе с Робертом Редфордом основал  () и в течение 10 лет был его художественным директором.

Дэвид Линч вспоминает, что именно Даниель познакомил его с творчеством Гоголя.

Фильмография 
 Není stále zamračeno (1950), автор
 Dobrý voják Švejk (1956), сопродюсер
 Roztržka (1956), сопродюсер
 Snadný život (1957), сопродюсер
 O věcech nadpřirozených (1958), сценарий
 Tři přání (1958), сопродюсер
 Kam čert nemůže (1959), автор
 Spadla z Měsíce (1961), автор
 Hledá se táta (1961), режиссёр/автор
 Prosím, nebudit (1962), автор
 Deštivý den (1962), сценарий
 Letos v září (1963), режиссёр
 Komedie s Klikou (1964), сценарий
 Dva tygři (1966), сценарий
 Poslední růže od Casanovy, автор
 Přísně tajné premiéry (1967), сценарий
 Obchod na korze (1968), продюсер
 In the Wee Wee Hours… (1987), продюсер

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры Чехии
Преподаватели Карлтонского колледжа
Преподаватели Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Университета Южной Калифорнии